Campground Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Campground Hill (Connecticut)	
 Campground Hill (Wisconsin)